SSW steht für:
 Sächsisches Serumwerk, siehe GlaxoSmithKline Biologicals Dresden
 Schichau Seebeck Shipyard in Bremerhaven, siehe Schichau Seebeck
 Schwangerschaftswoche, siehe Schwangerschaft #Schwangerschaftsverlauf
 Serbische Staatswache, pro-faschistische Gendarmerieverband Serbiens (1942–1945)
 Siemens-Schuckertwerke, Teil des Siemens-Konzerns
 Südschleswigscher Wählerverband, Regionalpartei in Schleswig-Holstein
 Südsüdwest, Himmelsrichtung
 Sudden Stratospheric Warming, deutsch Plötzliche Stratosphärenerwärmung
 ein Kongruenzsatz
 Stuart Island Airpark (IATA-Code), Flugfeld auf Stuart Island (Washington), San Juan Islands, US-Bundesstaat Washington
 St. Louis Southwestern Railway (Reporting Mark), als The Cotton Belt Route bekannte US-amerikanische Eisenbahnlinie

ssw steht für:
 Siswati (ISO-639-2/3-Code), in der Republik Südafrika und in Eswatini verbreitete Bantusprache

Abkürzung